Bononia puede referirse a:

Ciudades 
Bononia es el nombre romano de las siguientes ciudades:

Boulogne-sur-Mer, Francia (anteriormente llamada Gesoriacum)
Bologna, Italia
Vidin, Bulgaria
Banoštor, Serbia

Otros 
El asteroide (361) Bononia